Лас Чинампас има више значења:

 Лас Чинампас (Капулхуак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Чинампас (Тијангистенко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Чинампас (Тултитлан), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Чинампас (Хакона), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Чинампас (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику